Kolartorp kan syfta på:

 Kolartorp (byggnadstyp) – de torp där brukaren hade skyldighet att kola och leverera en viss mängd träkol till gården som torpet lydde under
 Kolartorp, Haninge kommun – ett villaområde i anslutning till centralorten Handen i Haninge kommun
 Kolartorps naturreservat – ett naturreservat i Haninge kommun
 Kolartorp, Huddinge – ett torp beläget i kommundelen Segeltorp i Huddinge kommun
 Kolartorpen – en liten by i Utomälven, Hedesunda socken, Gävle kommun